Региональные выборы 2010 года на Украине — выборы в местные органы власти, прошедшие по всей Украине 31 октября 2010 года.

Избирательные участки работали по всей стране, кроме Киева. Также не состоялись выборы в Тернопольский облсовет в связи с тем, что выборы в Киеве были в 2008 году, а в Тернопольский облсовет в 2009.

Результаты голосования 
 Партия регионов — 36,21 %
 ВО «Батькивщина» — 13,10 %
 «Фронт перемен» — 6,84 %
 Коммунистическая партия Украины — 5,85 %
 ВО «Свобода» — 5,11 %
 «Сильная Украина» — 4,29 %
 «Наша Украина» — 3,5 %
 Народная партия — 1,83 %
 Социалистическая партия Украины — 1,71 %
 «Единый центр» — 1,55 %
 «УДАР» — 1,26 %
 Украинская народная партия — 0,75 %
 Партия "Справедливость" - 0, 45 %
 «За Украину!» — 0,45 %
 «Гражданская позиция» — 0,23 %
 Против всех — 7,21 %

Дата проведения 

Постановлением Верховной Рады Украины от 20 октября 2009 года № 1648-VI очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов были назначены на 30 мая 2010 года.

Однако, после очередных выборов Президента Украины Верховная Рада отменила это решение и оставила открытой дату проведения очередных выборов местных советов. Основные аргументы против проведения выборов 30 мая 2010 года — не принят бюджет на 2010 год, и, как следствие, средства на проведение выборов не предусмотрены; кроме того, необходимо внести изменения в выборное законодательство для перехода с партийных списков на мажоритарную или комбинированную систему.

При этом различные политические силы предлагали самые разные даты выборов — 26 сентября 2010 года, 31 октября 2010 года, 27 марта 2011 года.

Выборы в местные органы власти состоялись 31 октября 2010 года.

Автономная Республика Крым 

Всего в Крыму приняли участие в выборах 372127 горожан (44,05 %) и 355329 (52,24 %) жителей регионов. Причиной столь низкой явки эксперты называют очереди на избирательных участках.

Верховный Совет Автономной республики Крым

Симферопольский городской совет 

Всего в Симферополе приняли участие в выборах 116402 горожан (40,94 %).

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Днепропетровский областной совет

Днепропетровский городской совет 

Партия Регионов — 77;

Всего: 120

Донецкая область 

В областной совет прошли представители 4-х политических партий: Партия регионов (всего 166, или 92,2 % депутатских мандатов по смешанной системе), КПУ (всего 9 мест, или 5 %), Сильная Украина (всего 4 места, или 2,2 %), Аграрная партия (всего 1 место, или 0,6 %). Из 90 депутатов областного совета, избранных по мажоритарной системе — 88 (97,8 %) прошли от Партии регионов, по 1 (1,1 %) от КПУ и Аграрной партии. По системе партийных списков проголосовали следующим образом:
 всех избирателей — 3 384 476
 приняли участие — 1 526 574 (явка — 45,11 %)
 проголосовали за:
 Партия регионов — 1 004 115 (65,78 %): 78 депутатов
 КПУ — 107 332 (7,03 %): 8 депутатов
 Сильная Украина — 56 166 (3,68 %): 4 депутата
 Фронт змин — 40 698 (2,67 %)
 Батьківщина — 34 809 (2,28 %)
 ПСПУ — 22 004 (1,44 %)
 «Дети войны» народная партия — 12 620 (0,83 %)
 Русский блок — 12 545 (0,82 %)
 СПУ — 10 838 (0,71 %)
 Партия зелёных — 8 737 (0,57 %)
 «Новая политика» — 8 600 (0,56 %)
 Единый центр — 6 200 (0,41 %)
 ВО «Свобода» — 5 392 (0,35 %)
 Наша Украина — 4205 (0,28 %)
 Аграрная партия — 4055 (0,27 %)
 Молодёжная партия Украины — 3906 (0,26 %)
 Христианское движение — 3132 (0,21 %)
 Правда — 2989 (0,20 %)
 Народная партия — 2765 (0,18 %)
 Партия защитников Отечества — 2491 (0,16 %)
 Справедливость — 2372 (0,16 %)
 Народная власть — 1574 (0,10 %)
 Третья сила — 1392 (0,09 %)
 против всех — 128 523 (8,42 %)
 испорченных бюллетеней — 39114 (2,56 %)

Житомирская область 

 Партия регионов — 42;
 ВО Батькивщина — 23;
 Народная партия — 18;
 Фронт перемен — 7;
 Коммунистическая партия Украины — 7;
 Сильная Украина — 5;
 Всеукраинская чернобыльская народная партия «За благосостояние и социальную защиту народа» — 5;
 Социалистическая партия Украины — 1;
 Всеукраинская партия духовности и патриотизма — 1;
 Украинская платформа — 1;
 Наша Украина — 1;
 Украинская народная партия — 1;
Всего: 112

Закарпатская область

Запорожская область

Запорожский областной совет 

 Партия регионов — 74;
 ВО Батькивщина — 9;
 Коммунистическая партия Украины — 8;
 Сильная Украина — 6;
 Народная партия — 2;
 Социалистическая партия Украины — 1;
Всего: 100

Ивано-Франковская область

Киевская область

Киевский областной совет

Кировоградская область

Луганская область 

 Партия регионов — 106;
 Коммунистическая партия Украины — 13;
 Сильная Украина — 4;
 Украинская социал-демократическая партия — 1;
Всего: 124

Львовская область

Николаевская область 

 Партия регионов — 65;
 Коммунистическая партия Украины — 12;
 ВО Батькивщина — 6;
 Фронт перемен — 5;
 Народная партия — 5;
 Сильная Украина — 2;
 Партия зелёных Украины — 1;
Всего: 96

Одесская область

Одесский областной совет

Полтавская область

Облсовет (по количеству мандатов) 

 Партия регионов — 57;
 ВО Батькивщина — 18;
 Совесть Украины — 10;
 Фронт Перемен — 8;
 Коммунистическая партия Украины — 7;
 Социалистическая партия Украины — 7;
 Сильная Украина — 6;
 Народная партия — 3;
 Наша Украина — 2;
 Украинская народная партия — 1;
 Селянская партия — 1.

Горсовет Полтавы 

 Совесть Украины — 37;
 Партия регионов — 5;
 ВО «Батькивщина» — 5;
 Фронт Перемен — 2;
 Коммунистическая партия Украины — 1.

Городской голова Полтавы 

 Мамай — 61,64 % (67444 голоса);
 Матковський — 14,29 %;
 Асадчев — 9,56 %;
 Мартенс — 2,38 %;
 Ковальчук — 1,48 %;
 Кулик — 1,32 %;
 Против всех — около 5 % (5544 избирателя).

Явка избирателей: 46,25 % (109414 человек).

Ровненская область 
Ровненский областной совет

Сумская область

Тернопольская область 

Выборы в Тернопольский областной совет, которые состоялись 15 марта 2009 года. Проводились по пропорциональной избирательной системе. Для того, чтобы провести своих представителей в Тернопольский областной совет, партия либо блок должны были набрать не менее чем 3 % голосов избирателей.

Харьковская область 

Харьковский городской совет

Харьковский областной совет

Херсонская область 

 Партия регионов — 58;
 Коммунистическая партия Украины — 9;
 ВО «Батькивщина» — 6;
 Сильная Украина — 3;
 Фронт перемен — 3;
 УДАР — 2;
 Народная партия — 1;
 Народный рух Украины — 1;
 «Справедливость» — 1;
Всего: 84

Хмельницкая область 
Хмельницкий городской совет

Черкасская область

Черниговская область

Черновицкая область

Севастополь 

 Партия регионов 46
 Русский блок 9
 КПУ 8
 Сильная Украина -4
 Народная партия -3
 ПСПУ -3
 Украинская партия чести, борьбы с корупцией и организованной преступностью -2
 Партия пенсионеров Украины	1

Киев 

26 марта 2006 года прошли внеочередные выборы в Киевский городской совет.
 Блок Леонида Черновецкого — 43 депутата,
 Блок Юлии Тимошенко — 32 депутата,
 Блок Виталия Кличко — 15 депутатов,
 Народный блок Литвина — 11 депутатов,
 Гражданский актив Киева — 8 депутатов,
 Партия регионов — 6 депутатов,
 Блок Катеринчука — 5 депутатов.

Городские головы 
Городским головой Запорожья выбран Александр Син, член ВО «Батькивщина». «Считаю возможным поздравить Александра Сина с победой на выборах. Считаю, что он приведёт достойную команду», — сказал В. Ф. Кальцев. По словам Кальцева, штаб ПР провёл собственный подсчёт и по результатам обработки 84 % копий протоколов с участковых комиссий Син набрал 37,25 % голосов избирателей, а он сам — 30,87 %.

Городским головой Харькова с минимальным перевесом стал кандидат от Партии Регионов Геннадий Кернес.

Городским головой Одессы вопреки многочисленным протестам со стороны экс-головы Эдуарда Гурвица, был избран кандидат от Партии Регионов Алексей Костусев.

Городским головой Симферополя выбран Виктор Агеев (47 %, Партия регионов), второе место занял Лев Миримский (22 %, Союз). 

Городским головой Днепропетровска 4-й раз переизбран Иван Куличенко (38 %, Партия регионов). 

Городским головой Хмельницкого 2-й раз стал Сергей Мельник (75 %, Партия «Батьківщина»).

Результаты выборов

Официальные результаты 
По состоянию на 2 ноября 2010 года не были известны даже предварительные официальные результаты выборов.

Результаты экзит-полов 
По неофициальным данным украинских экзит-полов, Партия регионов набрала не меньше 40 % голосов избирателей в большинстве юго-восточных областей Украины. Неожиданными стали результаты поддержки крайне правой партии «Свобода». Ей отдали свои голоса не меньше, чем в пяти из 24 областей Украины. В Киевской области кандидатов от «Свободы» поддержали 7,6 % избирателей, а в Ивано-Франковской — 24,7 %. За партию сторонников бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» в целом по стране проголосовало от 11,9 % (Днепропетровская область) до 32,7 % (Волынская область) украинцев.

Оценка выборов

Власти Украины 
В обращении к согражданам Виктор Янукович заявил, что местные выборы на Украине «имели технические недостатки и были сложными». Президент Украины также отметил, что избирательное законодательство несовершенно и требует изменений, пообещав сотрудничать по этим вопросам с «международным сообществом и лучшими украинскими экспертами».

Европарламент 
Наблюдатели от Европарламента отметили, что выборы прошли спокойно, но так же, как и Виктор Янукович обратили внимание на то, что избирательное законодательство должно быть усовершенствовано. Депутат Европарламента Павел Коваль заявил, что изменение законодательства непосредственно перед выборами, аналогично тому, как это было сделано во время выборов Президента на Украине, вызывает обеспокоенность мирового сообщества.

Оппозиция 
Украинская оппозиция в составе партий «Батькивщина», «Реформы и порядок», «Народный рух Украины», «Народная самооборона», «Украинская платформа» и Партии защитников Отечества заявила, что выборы были недемократичными, прошли с большим количеством нарушений и были фальсифицированы. В свою очередь партия «Наша Украина» объявила, что признаёт результаты местных выборов и оспаривать их в суде не будет. Об этом сообщил лидер партии, экс-президент Виктор Ющенко. Все нарушения, допущенные в эти дни, экс-президент объяснил несовершенством избирательного законодательства.

Общественные организации 
Председатель правления «Гражданской сети „Опора“» Ольга Айвазовская заявила, что выборы прошли не в демократической обстановке. Она отметила низкую организованность процесса голосования, подготовки выборов, а также подготовки членов территориальных избирательных комиссий.

Остались недовольными результатами выборов и в Комитете избирателей Украины (КИУ), — организации, которая с 1994 года является авторитетным общественным наблюдателем. «Эти выборы не стали ещё одним шагом вперёд в развитии украинского общества. По сравнению с президентскими выборами в 2010 году, мы фиксировали ухудшение процесса их проведения», — заявил лидер КИУ Александр Черненко. Эксперт указал на отсутствие равных возможностей для всех участников избирательного процесса в регионах страны. По его словам, в регионах больше шансов для политической агитации имели более сильные местные политические и финансовые кланы. Результаты выборов Черненко назвал «холодным душем» как для власти, так и оппозиции.

По мнению украинского правозащитника и лидера общественной организации «Института Республика» Владимира Чемериса, результаты выборов свидетельствовали об окончательном разрыве доверия между электоратом и политиками. Владимир Чемерис, как и Александр Черненко, отметил общественный запрос на новые политические идеи, способные поднять социальный уровень украинцев.

Срок полномочий выбранных органов власти
Перевыборы прошли 14 сентября 2014 года при присоединении Крыма и Севастополя к Российской федерации.  На большей части территории Украины (за исключением части районов Донецкой Луганской области- Попасная ) прошли выборы в 2015 году. Органы законодательной власти на этих территориях продолжали исполнять свои полномочия вплоть до 2022 года.

Примечания

Ссылки 

 Грач стал открыто ставить вопрос о выходе из коалиции, и руководство ЦК потребовало закрыть ему рот — Л. И. Грач о фальсификации Партией Регионов результатов выборов в Крыму.
 Выборы в местные советы 2010 в Нижнегорском районе АР Крым
 Местные выборы 2010 года на Украине

2010
2010 год на Украине
Украине